Minyak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Minyak (vattendrag i Indonesien, lat 0,57, long 101,59), 
 Desa Minyak, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar